Lagerquist steht für:

 Lagerquist Auto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Lagerquist ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lagerquist, schwedische Handballspielerin
 Theodor Lagerquist, deutscher Fußballspieler